Sender Deggendorf steht für:

 Sender Deggendorf/Hochoberndorf
 Sender Deggendorf (Aletsberg)
 Sender Deggendorf (Aholming)